Новосе́льское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Новосельский. Образовано 2 декабря 2004 года.

Географические данные 
 Общая площадь: 235,62 км²
 Расположение: центральная часть Смоленского района
 Граничит:
 на севере — с   Лоинским сельским поселением
 на северо-востоке — с   Вязгинским сельским поселением
 на востоке — с Стабенским сельским поселением
 на юге — с  Дивасовским сельским поселением
 на юго-западе — с Волоковским сельским поселением
 на западе — с Касплянским сельским поселением
По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Невель.
Крупные реки: Удра, Каспля, Жереспея.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 33 населённых пункта:

Упразднённые населённые пункты
деревня Холм (2012 год)

Примечания

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Муниципальные образования Смоленского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области